Crown City ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Crown City (Ohio)
 Crown City (West Virginia)